

Étymologie 
Jansen est composé de Jan, prénom néerlandais équivalent à Jean et du suffixe -sen à valeur patronymique qui signifie « fils de ». Jansen, qui signifie donc « fils de Jan » (fils de Jean), est l'équivalent du patronyme anglo-saxon .

Patronyme 

 Alexandra Jansen (1970-), designer et animatrice de télévision allemande
 Cornelius Jansen (1510-1576), évêque de Gand
 Cornelius Jansen (1585-1638), souvent connu sous le nom de Jansenius, évêque d’Ypres et père du réveil religieux appelé jansénisme ;
 Cornelius Jansen (1822-1894), négociant en céréales et chef de file de l'émigration mennonite de Russie vers les États des Prairies américaines et canadiennes ;
 Dan Jansen (né en 1965), patineur de vitesse américain ;
 Ellen Jansen (née en 1992), footballeuse néerlandaise ;
 Ernest George Jansen (1881-1959), avocat et homme politique sud-africain,  gouverneur-général de l'Union sud-africaine ;
 Fabian Jansen (né en 1983), acteur néerlandais ;
 Floor Jansen (née en 1981), chanteuse néerlandaise de metal ;
 Froukje Jansen (né en 1974), actrice néerlandaise ;
 Gaite Jansen (née en 1991), actrice néerlandaise ; 
 Jackie Jensen (1927–1982), joueur de baseball américain ;
 Jacobus Jansen (né en 1830) dit Jacques Jansen, conseiller communal belge ;
 Jacques Jansen (1913-2002), baryton français ;
 Janine Jansen (née en 1978), violoniste néerlandaise ;
 Janus Billeskov Jansen (né en 1951), monteur danois ; 
 Kathrin Jansen (née en 1958), virologue allemande ;  
 Jean-Henri Jansen, décorateur néerlandais ;
 Johann Matthias Jansen (1751-1794), peintre allemand ;
 Maaike Jansen (né en 1941), comédienne française ;
 Mabel Jansen (1889-1979), journaliste et femme politique sud-africaine ;
 Mallory Jansen (née en 1989), actrice australienne ; 
 Marcell Jansen (né en 1985), footballeur allemand ;
 Marijve Jansen Schaar (née en 1944), joueuse de tennis néerlandaise ;
 Marin Henri Jansen (1817-1893), officier de marine et océanologue néerlandais ;
 Marius Jansen (1922 – 2000), universitaire, historien et professeur émérite américain d'histoire japonaise à Princeton University ;
 Mark Jansen (né en 1978), guitariste néerlandais de metal ;
 Matijs Jansen (né en 1976), acteur néerlandais ;
 
 Michel Jansen, ébéniste du  ;
 Michel Jansen, pseudonyme de Jacques Van Herp (1923-2004), directeur de collection et essayiste de science-fiction belge ;
 Pearl Jansen, (1950-), reine de beauté sud-africaine ;
 Philippe Jansen (1956-), historien français ;
 Pierre Jansen (1930–2015), compositeur de musique de film ;
 Rudolf Jansen (né en 1940), pianiste néerlandais ;
 Tamara Jansen (née en 1967/68), femme politique canadienne en Colombie-Britannique ;
 Theo Jansen (né en 1948), artiste sculpteur hollandais ;
 Torsten Jansen (né en 1976), handballeur allemand ;
 Wim Jansen (1946-2022), footballeur néerlandais.
-

Toponyme 

 Rue Jacques Jansen à Bruxelles (Schaerbeek).
 Jansen, cratère météoritique situé sur la face visible de la Lune.

Autre 
 Maison Jansen, maison de décoration d’intérieur fondée par Jean-Henri Jansen.

Voir aussi 
 
 
 
 
 
Homonymie de patronyme
Patronyme néerlandais